

Cultuur en religie 
 Pole (album), muziekalbum van Pat Mastelotto en Markus Reuter (werkend onder de naam Tuner)
 Pole (muzikant), artiestennaam van Stefan Betke, maker van elektronische muziek
 Reginald Pole, 16e-eeuws Engels kardinaal en humanistisch geleerde

Geografie 
 Pole (Botswana), dorp in het district North-East in Botswana
 Pole (Tsjechië), plaats in Tsjechië

Sport en activiteit 
 Poleposition, beste startplaats bij een race
 Stok voor Nordic walking
 Paal bij Paaldansen

Zie ook 
 pool (doorverwijspagina)
 Poole, een stad aan de westkust van Engeland, bij Bournemouth
 Polen (doorverwijspagina)
 Polle (doorververwijspagina)
 De Polle (doorverwijspagina)